Kurrent steht für
 allgemein Schreibschrift
Deutsche Kurrentschrift, Schriftart
Kurrent ist der Familienname von
 Friedrich Kurrent (1931–2022), österreichischer Architekt